Le qualificazioni del singolare  del PBZ Zagreb Indoors 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Blaž Kavčič (qualificato)
  Stefan Koubek (qualificato)
  Evgenij Korolëv (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (qualificato)

 Attila Balázs (ultimo turno)
 Yannick Mertens (primo turno)
 Alexandre Sidorenko (ultimo turno)
 Filip Prpic (primo turno)

Qualificati

  Blaž Kavčič
  Stefan Koubek

  Dušan Lajović
  Alex Bogomolov, Jr.

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

PBZ Zagreb Indoors 2011
ATP World Tour 2011